Aardrijkskunde
 Riley (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Riley (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Riley County, county in de Amerikaanse staat Kansas

Bedrijf
 Riley, Brits auto- en voorheen ook motorfietsenmerk 
 Riley Technologies, Amerikaans chassisfabrikant

Fictief figuur
 Concepta Riley,  personage uit de Britse televisieserie Coronation Street

Literatuur
 Tommy Riley, Amerikaans stripreeks

Media
 Riley the Cop, Amerikaanse komische film uit 1928
 Welcome to the Rileys, Amerikaanse dramafilm uit 2010

Personen met de achternaam Riley
 Amber Riley, Amerikaans actrice en zangeres
 Andy Riley, Brits cartoonist, striptekenaar en scenarioschrijver
 Bob Riley, Amerikaans politicus
 Bridget Riley, Engels kunstschilderes
 Frank Riley, Amerikaans schrijver
 Herlin Riley, Amerikaans drummer
 James Riley, Amerikaans voetballer
 James Whitcomb Riley, Amerikaans schrijver en dichter
 Jeannie Riley, Amerikaans countryzangeres
 Jimmy Riley, Jamaicaans zanger
 Joe Riley, Engels voetballer
 Joseph Harvey Riley, Amerikaans ornitholoog
 Madison Riley, Amerikaans actrice
 Mike Riley, Engels voetbalscheidsrechter
 Pat Riley, Amerikaans basketbalcoach
 Peter Riley, Brits langeafstandsloper
 Sam Riley, Engels acteur
 Samantha Riley, Australisch zwemster
 Talulah Riley, Brits actrice
 Terry Riley, Amerikaans componist
 Tom Riley, Brits acteur en filmproducent
 Wayne Riley, Australisch golfer